British Rail Class 47 (Brush Type 4) – lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1962–1968
 British Rail Class 48 (Brush Type 4) – lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1965–1966